Lernaeodiscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av F. Müller 1862. Lernaeodiscus ingår i familjen Lernaeodiscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rotfotingar
Lernaeodiscus